En Pologne, Zapole peut désigner :

 Zapole, un village dans le powiat de Kolbuszowa dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zapole, un village dans le powiat de Pajęczno dans la voïvodie de Łódź
 Zapole, un village dans le powiat de Sieradz dans la voïvodie de Łódź
 Zapole, un village dans le powiat d'Otwock dans la voïvodie de Mazovie
 Zapole, un village dans le powiat d'Otwock dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale